Millième (französisch für ein Tausendstel) bezeichnet:
 arabisch Millim (Währungseinheit)
 englisch Mill (Währungseinheit)